Тро́ицкое сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в Семилукском районе Воронежской области.

Административный центр — село Троицкое, основанное в конце XVIII века.

География 
Сельское поселение расположено на стыке трех областей: Воронежской, Липецкой и Курской.

Через поселение течет река Берёзовка, приток Олымчика.

История 
Законом Воронежской области от 30 ноября 2009 года № 145-ОЗ, Новосильское, Голосновское и Троицкое сельские поселения преобразованы путём объединения в Новосильское сельское поселение с административным центром в селе Новосильское.

Известные люди 
Долгожитель — Логачева Мария Никитична (род. 1924).

Административное деление 
В состав поселения входят:
 село Троицкое
 деревня Александровка
 село Берёзовка

Примечания

Ссылки 
 Троицкое сельское поселение на карте

Упразднённые сельские поселения Семилукского района
Сельские поселения, упразднённые в 2009 году